Alessandro Ploner – deltaplanista italiano
 Alexander Ploner – ex sciatore alpino italiano
 Giuseppe Ploner – allenatore di sci nordico ed ex fondista italiano